Il singolare del torneo di tennis Carolinas International Tennis 1976, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Tony Roche che ha battuto in finale Vitas Gerulaitis 6-3, 3-6, 6-1.

Teste di serie 

 Eddie Dibbs (semifinali)

  Ken Rosewall (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Carolinas International Tennis 1976